bor – pierwiastek chemiczny
 Bor – polski powtarzalny karabin wyborowy.

 Nazwy geograficzne
 Bor – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Bor – wieś w Bułgarii
 Bor – wieś w Czarnogórze, w gminie Petnjica
 Bor – miasto w Czechach
 Bor – stacja kolejowa
 Bor – miejscowość w Hiszpanii
 Bor – miasto w Rosji
 Bor – wieś w Rosji,  w obwodzie smoleńskim, w  rejonie rudniańskim
 Bor – miasto w Serbii
 Bor – miasto w Sudanie Południowym
 Bor – miejscowość w Szwecji
 Bor – miasto w Turcji
 Bôr – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Bor – szczyt w czeskiej części Gór Stołowych
 Zobacz też
 BOR – skrót od Biura Ochrony Rządu
 Rumuński Kościół Prawosławny – rum. Biserica Ortodoxă Română (BOR)
 Bór – imię postaci stworzonej przez J.R.R. Tolkiena z mitologii Śródziemia
 zespół skrzelowo-uszno-nerkowy
 Bór – pseudonim gen. Tadeusza Komorowskiego komendanta AK